Eintracht Schwerin, de naam van Eintracht Schwerin in de DDR-tijd
 SG Dynamo Schwerin (2003), een Oost-Duitse voetbalclub